

События

Римское царство 
 Царь: Анк Марций.
 Неудачная попытка афинского аристократа Килона, олимпийского чемпиона, при поддержке своего родственника Феагена, тирана Мегар, осуществить в Афинах переворот и установить тиранию («Килонова смута»). Мегакл (из рода Алкмеонидов) убил сторонников Килона у алтаря Афины.

Китай 
 28-й год по эре правления луского князя Си-гуна.
 Циский гун, циньский гун, чэньский гун и цайский гун соединились с Цзинь против Чу.
 чжэнцы выступили в поддержку Чу против Цзинь.
 Весной цзиньское войско хотело пройти через Вэй против Цао, но вэйский Чэн-гун не дал согласия, тогда войска переправились через Хуанхэ с юга и вступили в Сун. Цзиньцы решили набрать войска в Вэй, вэйские сановники хотели согласиться, но Чэн-гун отказал..
 Цзиньский князь, помогая Сун, вторгся в Цао, напал на Вэй, в 1 луне захватил Улу (в Вэй) благодаря плану Сянь Чжэня.
 Во 2 луне вэйский князь предложил союз цзиньцам, но те отказались. Тогда он предложил союз Чу, но население не пожелало этого, сановник Юань Сюань напал на Чэн-гуна, и тот бежал в Чэнь и поселился в Сянъню, защищать столицу Вэй стал луский княжич Май.
 Вэйский гун бежал, у власти Юань-сюань поставил княжича Шу-у (согласно же рассказу «Цзо чжуань», Чэн-гун бежал в Чу, а Юань-сюань был ложно оклеветан в том, что возвёл на престол Шу-у, а на деле он поддерживал его как регента. Поверив клевете, Чэн-гун казнил сына Юань-Сюаня Цзяо). Когда вэйский гун примирился с цзиньским, он вновь вернул власть (в 630 году).
 Луский князь приказал казнить княжича Мая (Цзы-е), чтобы оправдаться перед Цзинь. Чусцы попытались помочь Вэй.
 В 3 луне, в день бин-у цзиньский князь занял столицу Цао, пленил Цао-бо (то есть князя Цао) и передал его сунцам, приказав воинам пощадить дома рода Ли Фу-цзи, но вскоре освободил цаоского князя, хотя и порицал его за 300 красавиц.
 Чусцы осаждали столицу Сун. Часть земель Цао и Вэй цзиньский князь по плану Сянь Чжэня передал Сун, это заставило чусцев снять осаду. Чуский гарнизон цзиньцы изгнали из Гу.
 Согласно «Го юй», цзиньский князь решил разделить земли Цао между чжухоу. Луский посол Цзан Вэнь-чжун, прибывший раньше всех, получил больше земли (эпизод 40 «Го юй»).
 Чуский посол Вань Чунь прибыл в цзиньский лагерь с мирными предложениями, но был задержан. Вэнь-гун по совету Сянь Чжэня (эпизод 125 «Го юй») тайно пообещал правителям Цао и Вэй вернуть их земли, и те разорвали союз с Чу. Чуский полководец Цзы-юй (Дэ-чэнь) напал на цзиньцев, сняв осаду, и те отступили. Бежавший из Чу Вансунь Ци сказал Сянь Чжэню, что сражения хочет только Цзы-юй, а другая часть чусцев против. Согласно гл.40 «Ши цзи» (чуской версии), ван выделил Цзю-юю небольшое войско, а сам ушёл.
 В 4 луне, в день у-чэнь цзиньский гун, сунский гун и военачальники Ци и Цинь расположились лагерем в Чэнпу. В день цзи-сы произошла Битва при Чэнпу. Войско князя Цзинь и союзников (Ци, Сун, Цинь) разбило чуское войско Цзы-юя, после чего три дня пировало в лагере врага.
 В день цзя-у цзиньские войска возвратились в Хэнъюн, где в Цзяньту построили дворец для вана. чжэнцы отошли от союза с Чу и заключили союз с Цзинь.
 В 5 луне в день дин-вэй Вэнь-гун подарил чжоускому вану чуских пленных, 100 колесниц и 1000 солдат. Тогда ван приказал сановнику Ван-цзы Ху объявить цзиньского князя гегемоном и преподнёс ему подарки: большую колесницу, два лука, жертвенное вино из чёрного проса, ковш из яшмы и 300 воинов. Цзиньский князь после троекратного ритуального отказа принял дары.
 Луский гун прибыл в Цзяньту, ему была дана аудиенция у вана в его временной столице (как и другим князьям, но в «Чуньцю» прямо назван только луский).
 В 5 луне, в день цзи-хай (по «Чуньцю», в день гуй-чоу был заключён клятвенный договор, вана представлял Ван-цзы Ху, присутствовали князья Цзинь, Ци, Сун, Лу, Цай, Чжэн, Вэй и Цзюй. чэньский князь прибыл уже после окончания съезда.
 После поражения чуский полководец Цзы-юй (Дэ-чэнь) покончил с собой (либо был казнён). Узнав об этом, Вэнь-гун обрадовался.
 В 6 луне цзиньцы вернули вэйского князя в его столицу из Чу. Согласно «Цзо чжуань», вэйский Чэн-гун вернулся к власти и казнил Шу-у, а Юань-сюань бежал в Цзинь.
 В 6 луне умер князь Чэнь Му-гун (Куань), ему наследовал сын Шо (Гун-гун, эра правления 631—614).
 В день жэнь-у цзиньская армия переправилась обратно через Хуанхэ и вернулась домой. При вручении наград первым был Хэ Янь.
 Осенью княгиня Малого Ци Бо-цзи посетила Лу. Луский гун-цзы Суй поехал в Ци.
 Зимой Вэнь-гун собрал чжухоу в Вэнь (присутствовали князья Ци, Сун, Цай, Чжэн, Чэнь, Цзюй, Чжу и циньский посол) и направил посла чжоускому вану, чтобы тот выехал в Хэян на объезд владений. За один год цзиньский Вэнь-гун вызвал Сян-вана на встречу в Хэяне (в Цзинь) и Цзяньту (в Чжэн). Как отметил Сыма Цянь, «в записях это скрывается», ибо Конфуций исходил из того, что князья не могут призывать вана.
 Ван «охотился в Хэяне». Чжухоу, союзные Цзинь (Ци, Цинь, Чэнь, Цай, Вэй), представились вану в Хэяне. Луский князь представился в день жэнь-шэнь. Ван даровал земли цзиньскому гуну.
 На съезде в Вэнь Чэн-гун и Юань-сюань стали обвинять друг друга в преступлениях. Цзиньский князь задержал Чэн-гуна и отправил в Чжоу, прося казнить. Юань-сюань вновь вернулся из Цзинь в Вэй.
 В день дин-чоу войска князей окружили Сюй. Цзиньский князь после просьбы чиновника вернул к власти цаоского бо, который присоединился к князьям, осаждавшим Сюй. В Цзинь впервые были сформированы три колонны войск.
 Согласно «Гу бэнь чжу шу цзи нянь», Вэнь-гун обнёс стеной Сюнь.
 Му-гун уничтожил 12 владений жунов на западе. Гегемония Цзинь в Китае.

См. также

Примечания